Die Saison 1999/2000 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die sechsundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde die FT Adler Kiel, die jedoch aus finanziellen Gründen in die Regionalliga zurückzog. Absteiger waren der TuS Berne Hamburg, der Berliner TSC und der Oldenburger TB.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 Berliner TSC
 VC Bottrop 90
 USC Braunschweig
 VV Humann Essen
 TuS Berne Hamburg
 Eimsbütteler TV Hamburg
 FT Adler Kiel
 VfB Ludwigslust
 USC Münster
 Oldenburger TB
 USV Potsdam
 SV Bayer Wuppertal II

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VV Leipzig. Auch der Zweitplatzierte TSV Unterhaching stieg auf. Absteiger waren der SC Ransbach-Baumbach, der SV Lohhof und der USV TU Dresden.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 USV TU Dresden
 Volleyball-Internat Frankfurt
 TSV Friedberg
 VV Leipzig
 SV Lohhof
 VGF Marktredwitz
 SVC Nordhausen
 SC Ransbach-Baumbach
 TG Rüsselsheim
 TSV Bad Saulgau
 TSV Schmiden
 TSV Unterhaching

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

1999 2000
Volleyballsaison 1999/2000